

Sigle 
AGIL peut désigner :
 AGIL (Adaptation, Goal-attainment, Intégration, Latency), en sociologie, un paradigme décrivant une théorie générale de l'action développée par Talcott Parsons.

Autres 
 Saint-Agil, ville dans le Loir-et-Cher, en France
 Les Disparus de Saint-Agil, roman de Pierre Véry
 Les Disparus de Saint-Agil, film de Christian-Jaque
 AGIL, marque de la Société nationale de distribution des pétroles